La Coppa dei Campioni 1970-1971, sedicesima edizione del torneo calcistico, vide la partecipazione di 33 squadre. Il torneo venne vinto dall' per la prima volta, che sconfisse in finale il .

Questa fu la prima di tre vittorie consecutive per la squadra olandese. La UEFA introdusse per la prima volta i calci di rigore come modo per decidere gli incontri finiti in parità al termine delle gare di andata e ritorno, al posto dell'insoddisfacente sorteggio per mezzo del lancio della monetina.

Risultati

Tabellone

Turno preliminare

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1971
 Coppa delle Coppe 1970-1971
 Coppa delle Fiere 1970-1971

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calcio nel 1970
Calcio nel 1971
Edizioni della Coppa dei Campioni